Какаватепек има више значења:

 Какаватепек (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какаватепек (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какаватепек (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику